Copa Libertadores 2000 var 2000 års säsong av Copa Libertadores som vanns av Boca Juniors från Argentina efter en finalseger mot Palmeiras från Brasilien. Tre lag från varje land i CONMEBOL deltog, med undantag Brasilien och Argentina som hade fyra lag representerade samt Venezuela som enbart fick två lag (i kvalomgång dessutom), vilket innebar 31 lag. Dessutom deltog två lag från Mexiko, som gick in i kvalomgången. Även de regerande mästarna var kvalificerade utöver de nyss uppräknade, i detta fall Vasco da Gama. Detta innebar totalt 34 deltagande lag i 2000 års säsong, varav fyra i en kvalomgång. De två lagen från Venezuela och Mexiko spelade en kvalomgång för att avgöra vilka två lag som skulle till den första gruppspelsomgången. Därefter delades de kvarvarande 32 lagen upp i grupper där de två bästa gick vidare till åttondelsfinal.

Kvalomgång

Gruppspel

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Grupp 5

Grupp 6

Grupp 7

Grupp 8

Slutspel

Slutspelsträd

Åttondelsfinaler

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Källor

2000 i Sydamerika
2000
Fotbollssäsongen 2000